Milan Vidmar ist der Name folgender Personen:

* Milan Vidmar (1885–1962), jugoslawischer Elektroingenieur, Hochschullehrer und Schachspieler
 Milan Vidmar junior (1909–1980), jugoslawischer Elektroingenieur und Schachspieler
 Milan Vidmar (Kanute), jugoslawischer Kanute